Prekopa (Glina), een plaats in de gemeente Glina in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
Prekopa (Vransko), een plaats in de Sloveense gemeente Vransko